Эвертсен ():

Персоналии 
 Эвертсен, Гелейн (1631—1680) — нидерландский адмирал, сын К. Эвертсена-старшего.
 Эвертсен, Йохан (1600—1666) — нидерландский адмирал, брат К. Эвертсена-старшего.
 Эвертсен, Корнелис (старший) (1610—1666) — нидерландский адмирал, брат Й. Эвертсена.
 Эвертсен, Корнелис (средний) (1628—1679) — нидерландский адмирал, сын Й. Эвертсена.
 Эвертсен, Корнелис (младший) (1642—1706) — нидерландский адмирал, сын К. Эвертсена-старшего.

Прочее 
 Эвертсен — эсминец флота Нидерландов типа «Ван Гент».